Олимпиада в Атина може да се отнася за:
 I летни олимпийски игри, проведени в Атина през 1896 г.
 непризнати летни олимпийски игри, проведени в Атина през 1906 г.
 XXVIII летни олимпийски игри, проведени в Атина през 2004 г.